Table des caractères Unicode U+10140 à U+1018F.

Grec – nombres antiques (Unicode 4.1 à 9.0) 
Symboles utilisés pour l'écriture des nombres grecs antiques. Comprend des nombres et mesures acrophoniques grecs (attiques, héréens, thespiens, hermioniens, épidauriens, cyrénaïques, trézéniens, messéniens, carystiens, naxiens, delphiens et stratiens), des symboles grecs de fractions ou d'unités (en années, talents, drachmes, oboles,  métrètes, kyathos, litres, onces, setiers, artabes, aroures, scrupule ou gramma,  tryblions) et autres symboles de mesure du temps ou du poids.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 4.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 9.0

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

   Ancient Greek Numbers, tableau sur le site Unicode.
   Nombres grecs anciens, tableau sur le site Unicode.

01014